Leonberg (Baden-Württemberg)
 Leonberg (Opper-Palts)